Пуебло има више значења:
 Пуебло Индијанци
 Округ Пуебло (Колорадо)
 Пуебло (Нови Мексико)
 Пуебло (Колорадо)